Hummerkriget kan avse:

Hummerkriget (film) – en svensk dramafilm från 1986 i regi av Barbro Larsson
Hummerkriget (konflikt) – en konflikt mellan Brasilien och Frankrike 1961–1964 om fiskerättigheterna på kontinentalsockeln utanför Sydamerika
Hummerkriget (roman) – en roman från 1983 av Heidi von Born